Reza Norouzi (Ahvaz, 21 de setembro de 1982) é um futebolista profissional iraniano, que atua como atacante.

Carreira 
Reza Norouzi se profissionalizou no Bargh Shiraz.

Seleção 
Reza Norouzi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011